Сенна́я па́лочка () — вид грамположительных спорообразующих факультативно аэробных почвенных бактерий. Первоначально были описаны в 1835 Эренбергом как Vibrio subtilis, в 1872 были переименованы Коном в Bacillus subtilis. Название «сенная палочка» вид получил из-за того, что накопительные культуры этого микроорганизма получают из сенного экстракта. 

Является постоянным членом микробиоценозов почвы, кишечника животных и человека, встречается в воде и в воздухе. Является продуцентом некоторых полипептидных антибиотиков, а также ферментов (амилазы, протеазы), получаемых промышленно.

Эта бактерия имеет и другие названия: Bacillus uniflagellatus, Bacillus globigii, и Bacillus natto, Bacillus vulgatus, Vibrio subtilis.

Биологические свойства 
Палочковидная бактерия, размер 2—5 × 0,4-0,6 мкм. Споры овальные, не превышающие размер клетки, расположены центрально. Перитрихиальное расположение жгутиков, подвижная. Колонии сухие, мелкоморщинистые, бархатистые, бесцветные или розовые. Край колонии волнистый. Растёт на МПА, МПБ, а также на средах, содержащих растительные остатки, простых синтетических питательных средах для гетеротрофов. Хемоорганогетеротроф, аммонифицирует белки, расщепляет крахмал, гликоген. Развивается при температуре +5…+45 °С.

Встречается повсеместно в почве, в воздушной пыли. Выделяют кипячением настоя сена, при котором споры сенной палочки выживают. Приводит к порче некоторых пищевых продуктов.

Согласно санитарно-эпидемиологическому правилу СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (приложение № 1) не относится к патогенным для человека микроорганизмам. Может быть санитарно-гигиеническим показателем загрязнения микроорганизмами пищевых продуктов, а также к порче некоторых пищевых продуктов и отравлениям при их употреблении.

Отсутствие патогенности у штаммов Bacillus subtilis дало основание для присвоения им Управлением по контролю качества продовольственных и лекарственных средств США статуса GRAS (generally regarded as safe) — безопасных организмов (К. Харвуд, 1992)[нет в источнике]

Геном Bacillus subtilis штамма 168 представлен кольцевой двуцепочечной молекулой ДНК размером 4214814 п.н. и содержит 5279 генов, из которых 5163 кодируют белки, процент Г+Ц пар составляет 43,51 %, геном содержит по крайней мере два ori сайта (сайта начала репликации). Изучено биологическое разнообразие штаммов Bacillus subtilis на уровне генома, гены, отвечающие за синтез антибиотиков, синтез клеточной стенки, споруляцию и прорастание спор являются высоковариабельными.

Использование в промышленности 
Штаммы Bacillus subtilis используются в ветеринарии, медицине, сельском хозяйстве и в других отраслях. 

Ряд штаммов Bacillus subtilis используют в медицине для получения фармацевтических препаратов и пищевых добавок. Так, на основе штамма Bacillus subtilis создан известный препарат «Споробактерин» российского  производства, который предназначен для борьбы с нарушениями микрофлоры кишечника.

B. subtilis является важным продуцентом протеаз, амилаз, аминокислот и некоторых полисахаридов и других соединений.  Также является продуцентом полипептидных антибиотиков. Ввиду наличия антагонистических свойств против целого ряда возбудителей, в том числе фитопатогенов. Последнее свойство используется в биозащите растений.

В сельском и личном подсобных хозяйствах разрешены к применению зарегистрированные препараты на основе штаммов Bacillus subtilis.

Также используется для производства традиционной японской еды Натто, производимой из сброженных соевых бобов.

Примечания

Ссылки 
 Bacillus subtilis Final Risk Assessment
 Bacillus subtilis

Бациллы
Модельные организмы